Ronald Duguay, né le  à Sudbury au Canada, est un ancien joueur professionnel de hockey sur glace de la Ligue nationale de hockey et entraîneur.

Carrière 

Choisi au repêchage amateur de la LNH 1977 en  par les Rangers de New York, il commença sa carrière dans la Ligue nationale de hockey en 1977.
Il va rejoindre les Red Wings de Détroit en 1983. En 1985 il rejoint les Penguins de Pittsburgh avant de retrouver les Rangers de New York.
En 1987 il va rejoindre les Kings de Los Angeles pour y terminer sa carrière en LNH. Il rejoint le championnat allemand et Mannheim. Il termine sa carrière de joueur avec les Barracudas de Jacksonville de la Southern Professional Hockey League en 2003. Il y sera entraîneur 4 ans.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|1973-1974 || Wolves de Sudbury || AHO || 59|| 20|| 20|| 40|| 73|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1974-1975 || Wolves de Sudbury || AHO || 64|| 26|| 52|| 78|| 43|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1975-1976 || Wolves de Sudbury || AHO || 61|| 42|| 92|| 134|| 101|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1976-1977 || Wolves de Sudbury || AHO || 61|| 43|| 66|| 109|| 109|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1977-1978|| Rangers de New York || LNH|| 71|| 20|| 20|| 40|| 43|| 3|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
|1978-1979|| Rangers de New York || LNH|| 79|| 27|| 36|| 63|| 35|| 18|| 5|| 4|| 9|| 11
|-
|1979-1980|| Rangers de New York || LNH|| 73|| 28|| 22|| 50|| 37|| 9|| 5|| 2|| 7|| 11
|-
|1980-1981|| Rangers de New York || LNH|| 50|| 17|| 21|| 38|| 83|| 14|| 8|| 9|| 17|| 16
|-
|1981-1982|| Rangers de New York || LNH|| 72|| 40|| 36|| 76|| 82|| 10|| 5|| 1|| 6|| 31
|-
|1982-1983|| Rangers de New York || LNH|| 72|| 19|| 25|| 44|| 58|| 9|| 2|| 2|| 4|| 28
|-
|1983-1984|| Red Wings de Détroit || LNH|| 80|| 33|| 47|| 80|| 34|| 4|| 2|| 3|| 5|| 2
|-
|1984-1985|| Red Wings de Détroit || LNH|| 80|| 38|| 51|| 89|| 51|| 3|| 1|| 0|| 1|| 7
|-
| rowspan="2"|1985-1986|| Red Wings de Détroit || LNH|| 67|| 19|| 29|| 48|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|| Penguins de Pittsburgh || LNH|| 13|| 6|| 7|| 13|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan="2"|1986-1987|| Penguins de Pittsburgh || LNH|| 40|| 5|| 13|| 18|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|| Rangers de New York || LNH|| 34|| 9|| 12|| 21|| 9|| 6|| 2|| 0|| 2|| 4
|-
|1987-1988|| Rangers de New York || LNH|| 48|| 4|| 4|| 8|| 23|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1987-1988 || Rangers du Colorado || LIH || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1987-1988|| Kings de Los Angeles || LNH|| 15|| 2|| 6|| 8|| 17|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|1988-1989|| Kings de Los Angeles || LNH|| 70|| 7|| 17|| 24|| 48|| 11|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
|1989-1990 || Mannheim ERC || DEL || 22|| 11|| 7|| 18|| 38|| 3|| 0|| 1|| 1|| 20
|-
|1990-1991 || Gulls de San Diego || LIH || 51|| 15|| 24|| 39|| 87|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1991-1992 || Gulls de San Diego || LIH || 60|| 18|| 18|| 36|| 32|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
|1995-1996 || Gulls de San Diego || WCHL || 12|| 8|| 9|| 17|| 10|| 7|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
|1996-1997 || Gulls de San Diego || WCHL || 2|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1997-1998 || Gulls de San Diego || WCHL || 3|| 0|| 3|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1998-1999 || Lizard Kings de Jacksonville || ECHL || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2002-2003 || Barracudas de Jacksonville || ALCH || 6|| 1|| 3|| 4|| 2|| -|| -|| -|| -|| -

| 864|| 274|| 346|| 620|| 582|| 89|| 31|| 22|| 53|| 118

Références 

Entraîneur canadien de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Rangers de New York
Choix de repêchage des Jets de Winnipeg (AMH)
Joueur international canadien de hockey sur glace
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Rangers du Colorado
Joueur des Gulls de San Diego (LIH)
Joueur des Gulls de San Diego (WCHL)
Joueur des Lizard Kings de Jacksonville
Joueur des Barracudas de Jacksonville
Joueur du Adler Mannheim
Joueur des Wolves de Sudbury
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Francophonie en Ontario
Naissance en juillet 1957
Naissance à Grand Sudbury
Attaquant de hockey sur glace